Boiler room – sala macchine, in lingua inglese

Cinema 
 Boiler Room – film del 1992 diretto da John Sjogren
 1 km da Wall Street (Boiler Room) – film statunitense del 2000 diretto da Ben Younger

Altro 
 Boiler room – attività spregiudicate di vendita attraverso lavoratori di call center sfruttati
 Boiler Room – gruppo musicale statunitense